Скраћеница ЛП може имати више значења:

Либерална партија Црне Горе,
-{LP}- формат грамофонске плоче на 33 1/3 обртаја.
Лумбална пункција, дијагностичка и терапеутска процедура
Линеарно програмирање, математичка методологија
 Лејди популар, онлајн игра базирана на веб претраживачу
 ЛП (певачица), америчка певачица